Niemcy:
 Reiskirchen – dzielnica Homburga
 Reiskirchen – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Gießen